Jantra může být

 Jantra — bulharská řeka
 Jantra (vesnice) — vesnice v estonské obci Orava
 Jantra (hinduismus) — v tantrickém hinduismu nákres používaný k rituálnímu spojení vyznavače s božstvem